Le A103 est une route en Angleterre, plus précisément à Londres. Elle va de Lower Holloway à Hornsey.

Notes et références 

A103